Изток Елен (, род. , Любляна) — словенский шахматист, международный мастер (1980), старший тренер ФИДЕ (2009).

Биография 
Победитель юношеского чемпионата Югославии 1963 года (разделил 1—3 места с Г. Антунацем и С. Цветковичем).

Участник чемпионата Югославии 1981 года.

Чемпион Словении 1982 и 1983 гг. (в 1982 г. разделил 1—2 места с Менцингером, в 1983 г. — с Я. Барле; получил звание чемпиона на основании лучших дополнительных показателей). Серебряный призёр чемпионатов Словении 1971, 1980, 1981, 1988 гг. (в 1981 г. разделил 1—2 места с Я. Барле, в 1988 г. — с А. Гросаром; уступил по дополнительным показателям). Бронзовый призёр чемпионатов Словении 1968, 1990 гг.

В составе клуба «LSK Iskra Ljubljana» победитель командных чемпионатов Словении 1990, 1991 и 1992 гг., серебряный призёр командных чемпионатов Словении 1993 и 1995 гг., бронзовый призёр командного чемпионата Словении 1994 года.

В составе сборной Югославии победитель Кубка Митропы 1981 года. В 1982 году выиграл командную серебряную медаль данного соревнования.

В составе сборной Словении участник командного чемпионата Европы 1992 года.

Участник ряда сильных по составу международных турниров, в том числе мемориалов М. Видмара и В. Пирца.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Изтока Елена в командном чемпионате Европы 1992 гола
 Выступления Изтока Елена в Кубке европейских клубов 1993 года
 Выступления Изтока Елена в Кубках Митропы

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам